YMS steht für:
 YMS-Klasse, US-amerikanische Hilfs-Minensuchboote
 Flughafen Yurimaguas (IATA-Code), Flughafen von Yurimaguas, Provinz Alto Amazonas, Peru

yms steht für:
 Mysische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Mysier in Mysien, historische Landschaft im Nordwesten des antiken Kleinasiens

Abkürzung